Всеволодчино — село в Балтайском районе Саратовской области Российской Федерации. Входит в состав поселения Балтайское муниципальное образование. По данным переписи населения 2010 года в селе Всеволодчино проживало 135 человек, из них 66 мужчин и 69 женщин.

География 
Село Всеволодчино располагается на юго-западной границе Балтайского района в 111 километрах от Саратова и в 11 километрах от Балтая. С районным центром село связано асфальтированной дорогой. Овраг Еклач с ручьём пролегает через всё село. На севере и западе находятся леса, на юге и востоке — сельскохозяйственные угодья.

 Уличная сеть 
В селе две улицы: Большая улица и Новая улица.

История села 
Русское владельческое село Всеволодчино (Всеволодчина, Старая Всеволодчина, Андреевка, Андреевское, Гевлич, Еклач) было основано в 1692 году. В 1750 году во Всеволодчине построили первую деревянную православную церковь, освящённую во имя Дмитрия Ростовского. В середине XIX века селом владел помещик Л. А. Киндяков.

В боях Великой Отечественной войны погибли 72 жителя Всеволодчина.

В ранние послевоенные годы село было центральной усадьбой колхоза «Восход».

Население

Известные люди 
 Иван Ефимович Буслаев — герой Советского Союза.

Инфраструктура 
В настоящее время в селе работают дом культуры. Рядом с селом сохранился приусадебный парк К. С. Киндякова.

Во Всеволодчине сохранились в заброшенном состоянии остатки здания православного храма во имя Казанской Божией Матери, построенный в 1841 году тщанием помещика Якова Васильевича Сабурова.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Балтайского района